Фри́дрих Ге́нрих фон Фейербах (; 29 сентября 1806, Ландсхут — 24 января 1880, Нюрнберг) — немецкий писатель, сын криминалиста П. Й. А. фон Фейербаха и младший брат философа Людвига Андреса фон Фейербаха.

Главной областью его занятий была филология, но он проявлял большой интерес и к философии, где являлся верным последователем своего брата Людвига. По его словам, «он проповедовал то, чему учил его брат».

Кроме стихотворных переводов с санскрита, итальянского и испанского языков, он написал:
 «Theanthropos» (Цюрих, 1838);
 «Религия будущего» ()
 ч. I — «Религия будущего» (Цюрих, 1843),
 ч. II — «Предназначение человека» (; Нюрнберг, 1844);
 ч. III — «Человек или Христос?» (; Нюрнберг, 1845));
 «Церковь будущего» (; Берн, 1847);
 «Мысли и факты» (; Гамбург, 1862) и пр.

Литература 
 

Немецкие писатели XIX века
Писатели Германии XIX века
Социалисты Германии